

Album 
 ,  de l'auteur-compositeur-interprète et guitariste américain de rock JJ Cale sorti le  ;
 , album de David Huff sorti le .

Autres 
 , chaîne de télévision britannique ;
 , film de Daniel Mitelpunkt en 2006.

Voir aussi